Выру:

 Выру — город в Эстонии, административный центр уезда Вырумаа.
 Выру — волость в Эстонии, в составе уезда Вырумаа.
 Выру — население исторической эстонской области Вырумаа, имеющее сильно выраженное региональное самосознание.

См. также 
 Виру